De vierde editie van het ATP-toernooi van Winston-Salem, ook bekend als "Winston-Salem Open", werd van 18 tot en met 24 augustus 2014 gespeeld in de Amerikaanse stad Winston-Salem. De tenniswedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van de campus van de Wake Forest University.

Het enkelspel werd gewonnen door Lukáš Rosol. Hij won na de opgave van Jerzy Janowicz bij een stand van 3-6, 7-6(3) en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud. Zij versloegen in de finale Jamie Murray en John Peers met 6-3 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Winston-Salem
ATP-toernooi van Winston-Salem